Лонгобарди () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.

Население составляет 2343 человека, плотность населения составляет 123 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 87030. Телефонный код — 0982.

Покровительницей коммуны почитается святая Доменика Тропейская, празднование 6 июля.

Ссылки